Плавильщиков, Алексей Алексеевич (1772—после 1834) — русский государственный деятель и книгоиздатель.
 Плавильщиков, Василий Алексеевич (1768—1823) — русский книгоиздатель и книгопродавец.
 Плавильщиков, Пётр Алексеевич (1760—1812) — русский актёр и драматург, театральный режиссёр.
 Плавильщиков, Николай Николаевич (1892—1962) — советский зоолог, доктор биологических наук, профессор.